Уэхара — фамилия. Известные носители:
 Уэхара, Аи (род. 1992) — японская порноактриса.
 Уэхара, Кодзи (род. 1975) — японский профессиональный бейсболист.
 Уэхара, Кэн (настоящее имя Киёсукэ Икэбата; 1909—1991) — японский актёр.
 Уэхара, Мию (1987—2011) — японская фотомодель и актриса.
 Уэхара, Хироми (род. 1979) — японская пианистка и джазовый композитор.
Уэхара, Футоси (род. 1980) — японский музыкант.